Думата гейм е чуждица и произлиза от английската дума game, която означава игра. В българския се използва със значенията:

 „част от игра“ или полувреме
 игра

Например:

 първи гейм – първо полувреме
 втори гейм – второ полувреме и т.н.
 гейм индустрия – индустрия свързана с игрите

Използва се при тенис, волейбол и други видове спорт и/или при компютърните игри.

Спортна терминология